Сарыкульмяк (Пимики) — деревня  Кунашакского района Челябинской области. Входит в состав Куяшского сельского поселения.

География 
Расположена в юго-западной части района. Расстояние до районного центра, Кунашака, 42 км.

История 
Деревня впервые упоминается в переписи 1795 как поселение катайских башкир. Названа по небольшому озеру, на берегу которого располагалась ранее (ныне на его месте — болото).

Население 

(в 1947 — 384, в 1956 — 515, в 1970 — 606, в 1983 — 284, в 1995 — 202)

Улицы 
 Улица Гагарина
 Улица Ленина
 Лесная улица

Примечания 

Населённые пункты Кунашакского района